Шани има више значења:
 Шани
 Шани (округ Хамилтон, Охајо)
 Шани (Канзас)
 Шани (Оклахома)